Virac ist der Name 

 einer Gemeinde im Département Tarn, Frankreich, siehe Virac (Tarn)
 einer Stadtgemeinde in der Provinz Catanduanes, Philippinen, siehe Virac (Catanduanes)